В 1764 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 21 апреля состоялось торжественное открытие в городе Москве Императорского Воспитательного Дома, впоследствии превратившегося в Ремесленное Учебное Заведение, в Императорское Высшее Техническое Училище и в МГТУ имени Н. Э. Баумана.
 5 июля были открыты диффузные туманности Шарлем Мессье.

Родились 
 8 апреля — Николай Петрович Резанов, русский государственный деятель, почётный член Петербургской Акакдемии наук, один из учредителей Российско-американской компании (ум. 1807).
 4 мая — Джозеф Константайн Карпью, английский хирург и анатом.
 7 июня — Карл Генрих Ланг, немецкий историк (ум. 1835).

Скончались 
 2 сентября — Натаниель Блисс, английский астроном.
 1 декабря — Кристиан Гольдбах, немецкий математик.
 Ноябрь — Семён Челюскин — русский полярный мореплаватель.

См. также

Примечания